Dodona steht für:

 Dodona, ein antikes griechisches Heiligtum und Orakel
 Titularbistum Dodona
 (382) Dodona, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Eiche von Dodona